Пение птиц — вокализация птиц.
 «Пение птиц» (1993) — роман британского писателя Себастьяна Чарльза Фолкса.

См. также 
 Бёрдсонг